Дженна Дж. Росс (, род. 17 декабря 1988 года, Бостон, штат Массачусетс) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 

Родилась 17 декабря 1988 года в Бостоне. Родители — психологи. Имеет французские, ирландские и португальские. В подростковом возрасте посещала частную школу, специализирующуюся на сценическом искусстве. Работала няней, баристой, а также в пиццерии в Уолтеме.

После непродолжительного пребывания во Флориде, Дженна поселилась в Лос-Анджелесе, где вступила в контакт с порнопродюсерами. Дебютировала в индустрии в 2011 году со сценой мастурбации для сайта ATK, затем последовала первая лесбийская сцена для Lethal Hardcore и первая сцена с мужчиной для Fucked Hard 18.

Работала с такими студиями, как Adam & Eve, New Sensations, Jules Jordan, Mile High, Penthouse, Girlfriends Films, Reality Kings, Zero Tolerance, Digital Playground, Digital Sin, Evil Angel, Brazzers, Filly Films и Lethal Hardcore.

Снялась более чем в 350 фильмах.

Премии и номинации

Избранная фильмография 
Некоторые фильмы: Against Her Will 2, Banging the Babysitter, Carrie's Secret, Down the Throat, Finger Lickin Girlfriends 4, Innocence of Youth 2, Lesbian Farewells, One Night Stands 5, Pretty Dirty, Twisted Passions 13.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте агентства 101modeling
 Официальный сайт

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США